Il singolare  dell'ATP Salzburg Indoors 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Berrer era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Conor Niland ha battuto in finale Jerzy Janowicz 7–6(5), 6–7(2), 6–3.

Teste di serie

 Miša Zverev (secondo turno, ritiro a causa di infortunio dorso-lombare)
 Karol Beck (semifinali, ritiro a causa di infortunio al piede destro)
 Björn Phau (semifinali)
 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)

  Julian Reister (secondo turno)
  Martin Fischer (primo turno)
  Denis Gremelmayr (quarti di finale)
  Conor Niland (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Salzburg Indoors 2010